Baranca se poate referi la:

 Baranca (Cristinești), Botoșani, sat în comuna Cristinești, județul Botoșani, România
 Baranca (Hudești), Botoșani, sat în comuna Hudești, județul Botoșani, România
 Râul Baranca, Herța, curs de apă, afluent al râului Herța
 Râul Baranca, Siret, curs de apă, afluent al râului Siret